

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Czyżowice – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Prudnik 
 Czyżowice – wieś w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Gorzyce 
 Czyżowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Bejsce

Miejscowość na Ukrainie 
 Czyżowice – wieś w rejonie mościskim